Bumps – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Bumps – cortometraggio del 1923 diretto da Fred Hibbard
Bumps – film del 2009 diretto da Bob Moricz